RFN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Raufarhofn (Islanda)